FOK steht als Abkürzung für:
 fill or kill beim Orderzusatz, der eine Wertpapierorder genauer bezeichnet
 Flughafen Francis S. Gabreski in Westhampton Beach, Region New York, USA nach dem IATA-Code
 Initialen des Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, die sein Gesamtspektrum „Film, Oratorium, Konzert“ zum Ausdruck bringen sollen 
 Fahrbahnoberkante, siehe auch Decke (Straßenbau)

Fok ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wiktorowitsch Fok (1843–1926), russischer Generalleutnant
 Henry Fok (1923–2006), chinesischer Unternehmer
 Fok Ming Shan (* 1958), Bogenschütze aus Hongkong
 Timothy Fok (* 1946), chinesischer Unternehmer und Sportfunktionär 

Siehe auch:
 FOC
 Fock
 Fog
 Fogg
 Fook

Abkürzung